Ramírez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martín J. Ramírez
 José Ramírez